Bitwa pod Diemiańskiem – 1942
 Operacja diemiańska – 1943